Amstein heißt der Ort
 Amstein (Gemeinde Passail), Ortschaft der Gemeinde Passail, Bezirk Weiz, Steiermark

Amstein ist der Familienname folgender Personen:
 Gottlieb Amstein (1906–1975), Schweizer Radsportler
 Johann Georg Amstein (1744–1794), Schweizer Arzt und Naturforscher
 Johann Rudolf Amstein (1777–1861), Schweizer Offizier, Naturforscher, Kartograph und Heraldiker
 Martin Amstein, Pseudonym des deutschen Schriftstellers Curt Riess (1902–1993)
 Ursula Amstein (* 1943), Schweizer Rodlerin
 Uwe Amstein (* 1967), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Am Stein